Snurrmossor (Dicranoweisia) är ett släkte av bladmossor. Snurrmossor ingår i familjen Dicranaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor